Lenné steht für:

 Lenné, eine Familie von kurfürstlichen Hofgärtnern

Lenné ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lenné (1878–1958), katholischer Geistlicher
 Clemens Lenné (1793–1882), preußischer Landrat des Landkreises Mayen
 Ellen Schneider-Lenné (1942–1996), deutsche Bankmanagerin
 Peter Joseph Lenné (1789–1866), preußischer Gartenkünstler und General-Gartendirektor der königlich-preußischen Gärten